O nome Cristina foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:
 Furacão Cristina (1984)
 Tempestade tropical Cristina (1990) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Cristina (1996) - trouxe chuvas fortes para o sudoeste do México, causando uma fatalidade.
 Tempestade tropical Cristina (2002) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Cristina (2008) - tempestade tropical a sudoeste da costa pacífica do México. Sem danos.

Desambiguação